«Одд» () — норвежский футбольный клуб из города Шиен. Основан в 1894 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Скагерак Арена» общей вместимостью свыше 12 000 зрителей. Действующий участник Элитсерии, высшего дивизиона чемпионата Норвегии по футболу. 

Клуб является рекордсменом Норвегии по количеству побед в национальном Кубке: 12 побед.

С 1994-го по 2012-й годы клуб носил название «Одд Гренланд», поскольку представлял собой в чемпионате Норвегии весь дистрикт Грёнланн.

Достижения клуба 
 Чемпионат Норвегии:
  Вице-чемпион (2): 1950/51, 1956/57

 Кубок Норвегии:
  Победитель (12) (рекорд): 1903, 1904, 1905, 1906, 1913, 1915, 1919, 1922, 1924, 1926, 1931, 2000
  Финалист (9): 1902, 1908, 1909, 1910, 1921, 1937, 1960, 2002, 2014

Статистика выступлений с 2000 года 

 * Снят один балл.

Выступления в еврокубках

Текущий состав 
по состоянию на январь 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сайт болельщиков 
 Профиль на worldfootball.net  
 Профиль на transfermarkt.com  
 Профиль на soccerpunter.com  
 Профиль на soccerway.com  
 Профиль на soccer365.ru  
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Норвегии
ФК «Одд»